Saint-Damien, que corresponde en idioma francés con San Damián, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Lugares

( Quebec) 
 Saint-Damien (Saint-Damien-de-Brandon), municipio de parroquia de Lanaudière.
 Saint-Damien-de-Buckland, municipio de parroquia de Chaudière-Appalaches.